Ausschachtung steht für
Aufgrabung im Bauwesen
Ausgrabung in der Archäologie
Ausschachten, Ausheben einer Grube
Siehe auch:
Schachten (Begriffsklärung)